Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio – titolo cardinalizio
 Basilica del Sacro Cuore di Gesù – chiesa di Roma, nel rione Castro Pretorio